25-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 12 січня до 14 лютого 1958 року в Ризі.

Чемпіонат був одночасно зональним турніром ФІДЕ. Право участі у Міжзональному турнірі завоювали Михайло Таль, Тигран Петросян, Давид Бронштейн і Юрій Авербах. Найбільш драматичною партією турніру стала заключна (Спаський-Таль), в якій Спаський мав беззаперечну перевагу, але програв при дограванні.

Турнірна таблиця

Література 
 XXV чемпионат СССР по шахматам. Финал: Бюллетень Рижского ЦШК. Рига, 1958. № 1–20.
 Юдович М. Комментируя таблицы… (к итогам XXV и XXVI первенств СССР) // Шахматы за 1958–1959 годы. Москва, 1960. С. 100–186.

Посилання 
 25th USSR Championship and Zonal; Riga 1958 

Чемпіонати СРСР із шахів
1958 в СРСР
1958 у шахах
Січень 1958
Лютий 1958